Tatooine ist:
 ein fiktiver Wüstenplanet aus Star Wars, siehe Orte aus Star Wars#Tatooine
 ein informeller Name des Exoplaneten Kepler-16b
 (278141) Tatooine, Asteroid des Hauptgürtels